Đulići (chirilic: Ђулићи), anterior numit Đuliće, este un sat din comuna Andrijevica, Muntenegru.

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Poreklo prezimena, selo Đulići (Andrijevica) 

Localități din comuna Andrijevica